Scytalium är ett släkte av koralldjur. Scytalium ingår i familjen Virgulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpennor
Scytalium